Priekule kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Priekule, Lettland, ort 
 Priekule kommun, tidigare kommun
 Priekule (flygplats)

Litauen 

 Priekulė, ort, 

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar